Великият инквизитор може да се отнася за:

 Великият инквизитор, глава от романа „Братя Карамазови“ на Фьодор Достоевски;
 Великият инквизитор, телевизионен филм на Раул Сангла по поемата на Достоевски;
 Великият инквизитор, британски филм на ужасите;
 Великият инквизитор, персонаж от пиесата "Дон Карлос" на Фридрих Шилер;
 Великият инквизитор, персонаж от операта „Дон Карлос“ на Джузепе Верди;

Вижте също 
 Велик инквизитор